Hjon kan avse:

 Fattighjon – den som åtnjöt socknens fattigunderstöd
 Rotehjon – de allra fattigaste i bondesamhället
 Inhyseshjon – i någon annans hem eller på någon annans jord utan att vara i dennes tjänst
 Sytningshjon – någon som bor kvar enligt undantagskontrakt
 Tjänstehjon – arbetare, främst i hushåll och jordbruk
 Fästehjon  – äldre benämning på förlovade, se Förlovning
 Blåhjon –  en skalbagge i familjen långhorningar, art Callidium violaceum